Маркус Маялуома (Майалуома) (, род. 1961) — финский детский писатель, автор более десяти книг, первая из которых была опубликована в 1990 году. Известен также как один из ведущих финских художников, работающих в области книжной иллюстрации, — он иллюстрирует как собственные книги, так и книги других финских детских писателей.

Его книги переведены на датский, норвежский, русский, французский и шведский языки. Наибольную известность получила серия книг про папу — Пентти Розохолмайнена — и его троих детей, Осси, Вейно и Анну-Мари. Среди произведений других авторов, которые иллюстрировал Маялуома, — серия книг Синикки Нополы () и Тийны Нополы () «Соломенная Шапочка и Войлочная Тапочка» ().

Маркус Маялуома занимается также педагогической работой, преподаёт изобразительное искусство в вузе. Робота Маялуома "Хюльда, люба, давай почитаємо казку на ніч" була номінована на премію "Finlandia Junior" 2010 року. У 2001 році була номінована книга "Спокійний Ерккі", написана Сініккою і Тііною Нопола та проілюстрована Маджалуома.

Избранная библиография 
Возможна прямая и обратная сортировка по всем колонкам.

Премии 
 1993 — Премия Рудольфа Койву ().
 1993 — Премия ЮНИСЕФ.
 1997 — Государственная премия Финляндии в области детской культуры, присуждённая Центральным комитетом по искусству ().

Издания на русском языке

Примечания

Ссылки 

 Маркус Маялуома на сайте финского издательского дома Tammi Проверено 11 декабря 2008 г.
 Маркус Маялуома на сайте агентства Bonnier Group, Швеция Проверено 11 декабря 2008 г.
 Программа Финляндии на 10-й Международной Ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction с 26 по 30 ноября 2008 Проверено 11 декабря 2008 г.

Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Финляндии
Художники-иллюстраторы Финляндии
Писатели XX века
Писатели XXI века
Писатели Финляндии
Финские писатели